

Geografia 
 Rosendahl – comune in Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania

Persone 
 Heide Rosendahl – ex lunghista, multiplista e velocista tedesca
 Pernille Rosendahl – cantante danese